George Thompson puede hacer referencia a:
 George Thompson (1839 – 1878), ingeniero británico que ejerció su profesión en el Paraguay
George Thompson (1947- ), baloncestista estadounidense